

Astronomia 
 Norma – asteroide del sistema solare, scoperto nel 1905
 Norma – nome latino della costellazione del Regolo

Scienza e tecnica 
 Norma – in matematica, misura di un vettore; ad esso è collegato fortemente anche il concetto di distanza.
 Norma – in statistica, indica il valore che compare più frequentemente
 Norma tecnica – documento che stabilisce specifiche tecniche di applicazione non obbligatoria
 Norma – in petrografia, indica la composizione mineralogica virtuale di una roccia ricavata dall'analisi chimica

Scienze sociali e discipline umanistiche 
 Norma – in filosofia, regola, criterio o giudizio
 Norma – nelle scienze sociali, la regola di comportamento
 Norma – in linguistica, l'insieme dei fenomeni linguistici che si è maggiormente affermato rispetto ad altri
 Norma giuridica – in diritto, codifica di una regola di comportamento

Altro
 Norma – nome proprio di persona femminile di diverse lingue
 Norma – comune italiano in provincia di Latina
 Norma – opera lirica di Vincenzo Bellini
 Norma – negli scacchi
Norma (Norbert Morandière, 1946-2021) – fumettista e illustratore francese
Norma Auto Concept – casa costruttrice di vetture da corsa francese
Norma Editorial – casa editrice spagnola
Pasta alla Norma – piatto tipico della città di Catania

Altri progetti